Wisconsin puede referirse a:
 Wisconsin, un estado de Estados Unidos;
 el río Wisconsin, en dicho estado; o
 el municipio de Wisconsin, en el condado de Jackson, Minnesota, Estados Unidos.